Ко́лобов — русская фамилия; имеет женскую форму .

Известные носители 
 Колобов, Александр Митрофанович (1895—1980) — русский и украинский советский актёр, Народный артист Украинской ССР.
 Колобов, Алексей Михайлович (род. 1929) — советский футболист, тренер.
 Колобов, Альберт Алексеевич (1935—2010) — доктор наук, профессор.
 Колобов, Валентин Алексеевич — Георгиевский кавалер; полковник; № 9368; 26 ноября 1854.
 Колобов, Валериан Николаевич (1910—1977) — советский советский хозяйственный, государственный и политический деятель, директор ЧМЗ.
 Колобов, Евгений Владимирович (1946—2003) — дирижёр-симфонист, народный артист РСФСР, основатель Московского театра «Новая опера».
 Колобов, Евгений Николаевич (1914—1973) — заслуженный строитель УССР.
 Колобов, Иван Григорьевич — Георгиевский кавалер; майор; № 8778; 26 ноября 1851.
 
 Колобов, Михаил Викторович (1868—1944) — генерал-майор, военный инженер-путеец, конструктор, создатель русских фронтовых бронепоездов.
 Колобов, Николай Романович (1907—1999) — советский работник транспортной отрасли, Герой Социалистического Труда.
 Колобов, Павел Алексеевич — Георгиевский кавалер; ротмистр; № 8153; 13 сентября 1849.
 Колобов, Юрий Владимирович (род. 1973) — министр финансов Украины (2012—2014).



См. также